Slagalica je enigmatski zadatak ili igra.

Slagalica može značiti i:
 Slagalica (album), album Miroslava Škore.

Povezani pojmovi:
 Slagalica strave, američki horor film.